He Xiu ist der Name folgender Personen:

* He Xiu (Han-Dynastie) () (129–182), chinesischer Gelehrter
 He Xiu (Qing-Dynastie) (), chinesischer Gelehrter